Expander (sport), een fitnessapparaat
 Expansieturbine, een turbine waarmee hogedrukgas wordt omgezet in mechanische energie